Савватий:

 Савватий — греческое мужское имя семитского происхождения.
 Савватий (Антонов) (род. 1968) — архиерей Русской православной церкви, архиепископ Улан-Удэнский и Бурятский.
 Савватий (Врабец) (1880—1959) — епископ Константинопольской православной церкви, архиепископ Пражский и всея Чехословакии.
 Савватий (Загребельный) (род. 1967) — епископ Русской православной церкви, епископ Бишкекский и Кыргызстанский.
 Савватий (Тейша) (XVII век) — один из руководителей церковного раскола после реформ патриарха Никона, поэт.
 Савватий — епископ Русской церкви, епископ Коломенский и Каширский.
 Савватий — епископ Русской православной церкви, митрополит Астраханский и Терский.
 Савватий Соловецкий (ум. 1435) — преподобный Русской церкви, основатель Соловецкого монастыря.